Сєнно — місто у Вітебській області Білорусі
 Сєнно — озеро у Вітебській області Білорусі